Grandes Aventures est une collection littéraire française créée par la Librairie Jules Tallandier en 1950 et comportant essentiellement des rééditions de titres des collections de romans d'aventures précédentes, notamment des séries du Livre national-Aventures et Voyages.

Liste des titres 

8 La Cité des premiers hommes par Maurice Champagne, 1950
14 L'Auto sous la mer (L'île engloutie) par Maurice Champagne, 1950 
17 La Grille qui tue par Léon Groc, 1951 
26 Les Mystères d'Atomeville par Jean Kéry, 1951
28 Le Peuple du brouillard par Rider Haggard, 1951
29 La Cité des ténèbres par Léon Groc, 1952
30 Le Serpent noir par Thérèse Lenotre, 1951
33 Au fond de l'abîme par Victor Pierre, 1952
34 Les Gentlemen de Hong-Kong par Georges Godefroy, 1952
37 La Sauterelle améthyste par André Falcoz, 1952
38 Le Secret de l'île d´acier par Georges G. Toudouze, 1953

Collection Tallandier